Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Hilton e Jonathan Marray che hanno battuto in finale James Auckland e Daniel Kiernan 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jean-François Bachelot /  Nicolas Mahut (quarti di finale)
 Daniele Bracciali /  Uros Vico (primo turno)

 Mark Hilton /  Jonathan Marray (Campioni)
 James Auckland /  Daniel Kiernan (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2005